Jaboticabal kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jaboticabal (ort), São Paulo, 
 Jaboticabal (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar